Пуэ́нте-де-Доми́нго-Фло́рес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Расположен у слияния рек Кабрера и Силь. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 59,39 км². Население — 1 697 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона